Moderen har flere betydninger:

 Moderen (film) – film fra 1914 instrueret af Robert Dinesen
 Moderen (film fra 1926) – sovjetisk film fra 1926 af Vsevolod Pudovkin
 Moderen (skuespil) – skuespil med tekst af Helge Rode og musik af Carl Nielsen
 Moderen (Johannes V. Jensen-novelle)